

Cinema 
 Wild Child – film del 2008 diretto da Nick Moore

Fumetto 
 Wildchild (o Wild Child) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Wild Child – gruppo musicale indie rock statunitense
 Wildchild – rapper statunitense
 Wild Child – album di Elizabeth Daily del 1985
 Wild Child – album dei The Savage Rose del 1973
 Wild Child – album dei The Untouchables del 1985
 Wild Child – EP degli Zodiac Mindwarp and the Love Reaction del 1986
 Wild Child – singolo degli W.A.S.P. del 1986, dall'album The Last Command
 Wild Child – album dei Mother Gong del 1994
 Wild Child – singolo degli Scorpions del 1996, dall'album Pure Instinct
 Wild Child – singolo di Enya del 2001, dall'album A Day Without Rain
 Wild Child – traccia dell'album The Soft Parade dei The Doors del 1969	
 Wild Child – traccia dell'album Wild Child dei Savage Rose del 1973
 Wild Child – singolo di Elen Levon del 2013

Televisione 
 Fanciulla selvaggia (Wild Child) – episodio di She-Ra, la principessa del potere
 La ribelle (Wild Child) – episodio di Ricreazione
 Violet (Wild Child) – episodio della quarta stagione di Jarod il camaleonte
 Wild Child – episodio di BraveStarr
 Wild Child – episodio di Cadillacs e dinosauri
 Wild Child – episodio di Even Stevens
 Wild Child – episodio di Peter Potamus
 Wild Child – episodio di Tippete, Tappete, Toppete